Rathaus Bad Kissingen steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Bad Kissingen)
 Neues Rathaus (Bad Kissingen)